Дудко Євгеній Вікторович ( , Житомир) — український громадський та  політичний діяч. 
Голова політичної партії «Ми з України!» з 03 серпня 2022 року.

Освіта 

У 2002 році закінчив ЗОШ І—III ступенів № 5 м. Житомир.

З 2002 по 2005 рік – служба в ЗСУ (рядовий запасу).

У 2007 році закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Спеціальність «Перекладач з англійської мови, викладач англійської та іспанської мови, зарубіжної літератури», кваліфікація – "спеціаліст".

У 2012 році закінчив Національну академію прокуратури України. Спеціальність – "Правознавство", кваліфікація – "магістр права".

У 2012 році закінчив Національну академію державного управління при Президентові України. Спеціальність – “Державне управління”, кваліфікація – “магістр”.

У 2015 році захистив дисертацію на тему: «Прокуратура України як учасник кримінально-виконавчих правовідносин», здобув науковий ступінь – кандидат юридичних наук.

Трудова діяльність 

Упродовж 2008-2010 років працював в Київській міській державній адміністрації.

У 2017 році приймав участь у конкурсі на посаду аудитора НАБУ від Верховної Ради України.

У 2018 році отримав свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю.

З 2010 по 2021 працював в органах прокуратури України, молодший радник юстиції.

Був державним обвинувачем у кримінальній справі за обвинуваченням т.з. голови терористичної організації «Луганська народна республіка» Плотницького І.В. за ч. 2 ст. 258, ч. 3 ст. 146, ч. 3  ст. 332 КК України .

З 23.02.2021 і по т.ч. здійснює адвокатську діяльність, керівник Департаменту захисту прав та інтересів у кримінальних провадженнях Адвокатського об’єднання «Моргун та партнери».

Громадська діяльність 

Є співзасновником Благодійної організації «Міжнародний благодійний фонд «Ми з України!». 

Допомога деокупованій частині Херсонщини (м. Берислав, смт. Білозерка).

З 10 лютого 2023 року фонд зареєстрований, як суб’єкт здійснення міжнародних передач товарів військового призначення у Державній службі експортного контролю України (на період воєнного стану має право імпортувати усі види зброї для потреб правоохоронних органів, Збройних Сил та інших військових формувань).

Волонтер фонду Денис Христов: "Найважче, коли не вдається вмовити виїхати або вивезти дітей з небезпечних територій".

«Мандаринки в окоп!» - проект Фонду, який напередодні Нового 2023 року реалізований з Головою Миколаївської ОВА Віталієм Кімом.

Операція «Кози». З Карлівки на Донеччині евакуювали ціле стадо рогатих. Їхній господар – єдиний, хто лишився в прифронтовому селі, бо не міг покинути тварин.

Політична діяльність 

03.08.2022 обраний Головою політичної партії «Ми з України!».

Сім'я 
Дружина — Тетяна, парламентський журналіст, син — Михайло ( 2018), донька — Марія ( 2020).